Die Medibank International 2005 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 7. bis 15. Januar 2005 statt.

Im Einzel gewann Alicia Molik gegen Samantha Stosur mit 6:75, 6:4 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Bryanne Stewart / Samantha Stosur durch walk-over gegen Jelena Dementjewa / Ai Sugiyama.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Medibank International 2005 fand vom 7. bis 9. Januar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Sydney